Toby es un nombre de hombre muy popular en muchos países anglosajones. El nombre proviene de Tobias, el cual a su vez es la trasliteración griega del hebreo טוביה Toviah, que significa Bueno es Yahweh (Yahweh es el nombre del Dios judío). Toby es también otra forma de llamar a los Tobías.

Personas llamadas o apodadas Toby 
 Toby Alderweireld (nacido 1989), jugador de fútbol profesional belga
 Toby Bailey (nacido 1975), baloncestista estadounidense
 Tobias Toby Gad (nacido 1968),  productor musical y compositor alemán
 Toby Gerhart (nacido 1987), jugador profesional de fútbol americano de la National Football League
 Toby Jones (nacido 1966), actor inglés
 Toby Keith Covel (nacido 1961), cantante de música country estadounidense
 Toby Love (nacido en 1985) cantante estadounidense.
 TobyMac (nacido en 1964)  cantautor y productor discográfico estadounidense
 Toby Regbo (nacido 1991) actor inglés
 Toby Stephens (nacido 1969), actor inglés
 Toby Stevenson (nacido 1976),  atleta estadounidense, especializado en la prueba de salto con pértiga
 Tobias Toby Turner (nacido 1985), figura estadounidense de internet, actor, comediante y músico
 Toby Wright, productor discográfico e ingeniero de sonido estadounidense.
 Toby Tomanov, llamado también Toby Toman o Toby Tolman, baterista inglés que fue parte de la escena musical post-punk de Mánchester y fue miembro de la banda escocesa de rock alternativo Primal Scream.
 Toby Hendy (nacida en 1995), comunicadora de la ciencia y youtuber neozelandesa.

Personajes ficticios 
Toby: historieta española protagonizada por un perro
 Toby Cavanaugh, personaje de la serie Pretty Little Liars
 Toby Isaacs, personaje de la serie Degrassi: The Next Generation
 Toby Ziegler, el Director de Comunicaciones de Casa Blanco en la serie de televisión El ala Del oeste

Hipocorísticos masculinos
Nombres masculinos